Wiehe ist

 Wiehe, ein Ortsteil der Stadt Roßleben-Wiehe im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Wiehe (Schwarzwasser), ein Nebenbach des Aller-Zuflusses Schwarzwassers in Niedersachsen in der Gemarkung der Gemeinde Hohne
 eine Bauerschaft in Mettingen, siehe Familie Brenninkmeijer
 ein deutsches Adelsgeschlecht, siehe Wiehe (Adelsgeschlecht)

 der Familienname folgender Personen: 
 Anton Wilhelm Wiehe (1826–1884), dänischer Schauspieler   
 Charlotte Wiehe-Berény (1865–1947), dänische Schauspielerin   
 Denis Wiehe CSSp (* 1940), Bischof von Port Victoria, Seychellen
 Gabrielle Wiehe (* 1980), mauritische Graphikerin   
 Henrik Wiehe (1927–1987), dänischer Schauspieler   
 Ernest Wiehe (1944–2010), mauritischer Jazzmusiker   
 Ernst Wiehe (1842–1894), deutscher Architekt
 Frederik Wilhelm Wiehe (1817–1864), dänischer Philologe   
 Jacques Wiehe (1860–1910), dänischer Schauspieler   
 Johan Wiehe (1830–1877), dänischer Schauspieler   
 Karl Wiehe (1882–1947), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (DNVP), MdL Schaumburg-Lippe
 Michael Wiehe (1820–1864), dänischer Schauspieler   
 Mikael Wiehe (* 1946), schwedischer Musiker, Sänger, Textverfasser und Komponist
 Thomas Wiehe (* 1947), schwedischer Musiker, Sänger und Komponist   
 Viggo Wiehe (1874–1956), dänischer Schauspieler   
 Wilhelm Wiehe (1858–1916), dänischer Schauspieler   

Siehe auch:
 Wiehen